His Criminal Career – cortometraggio del 1915 diretto da George Reehm
His Criminal Career – cortometraggio del 1917 diretto da Ferris Hartman